Сезон 2019/2020 — 74-й сезон Национальной баскетбольной ассоциации. Регулярный сезон НБА начался 22 октября 2019 года на домашнем паркете действующего чемпиона НБА сезона 2018/19. Матч всех звёзд НБА прошел 16 февраля 2020 года, в Чикаго штат Иллинойс, в «Юнайтед-центре». Матчи регулярного чемпионата должны были завершится 15 апреля 2020 года, а матчи плей-офф НБА стартовать 18 апреля 2020 года. 

11 марта 2020 года НБА сообщила, что приостановила матчи регулярного сезона из-за обнаружения у одного игрока «Юта Джаз» коронавирусной инфекции COVID-19.

4 июня 2020 года Совет управляющих НБА утвердил план возобновления сезона. 5 июня 2020 года профсоюз игроков одобрил рестарт сезона с 31 июля 2020 года.

26 августа 2020 года игроки НБА объявили бойкот игр плей-офф из-за стрельбы полицейских в  в городе Кеноше штат Висконсин. Игры плей-офф возобновились 29 августа 2020 года.

Трансферы

Свободные агенты 
Переговоры со свободными агентами впервые начались 30 июня 2019 года. Клубы смогли подписывать игроков с 6 июля после окончания июльского моратория.

Изменения на тренерских постах

В межсезонье 
 11 апреля 2019 года «Кливленд Кавальерс» и Ларри Дрю договорились о прекращении сотрудничества.
 11 апреля 2019 года из «Мемфис Гриззлис» был уволен главный тренер Джей Би Бикерстафф.
 11 апреля 2019 года был отправлен в отставку главный тренер «Сакраменто Кингз» Дэвид Джоргер.
 12 апреля 2019 года «Лос-Анджелес Лейкерс» и Люк Уолтон договорились о прекращении сотрудничества.
 14 апреля 2019 года «Сакраменто Кингз» объявили о назначении Люка Уолтона главным тренером команды.
 22 апреля 2019 года из «Финикс Санз» был уволен главный тренер Игор Кокошков.
 3 мая 2019 года Монти Уильямс был представлен в качестве главного тренера «Финикс Санз».
 13 мая 2019 года «Кливленд Кавальерс» назначили Джона Билайна главным тренером команды.
 13 мая 2019 года Фрэнк Вогель был представлен в качестве главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс».
 11 июня 2019 года «Мемфис Гриззлис» сообщили о назначении Тейлора Дженкинса главным тренером команды.

В сезоне 
 6 декабря 2019 года Дэвид Физдэйл был уволен с поста главного тренера «Нью-Йорк Никс». Исполняющим обязанности главного тренера «Никс» был назначен Майк Миллер.
 19 февраля 2020 года был отправлен в отставку главный тренер «Кливленд Кавальерс» Джон Билайн. Ему предложили другую работу в клубе. Главным тренером «Кавальерс» стал Джей Би Бикерстафф. 10 марта с ним «Кливленд» подписал многолетний контракт.
 7 марта 2020 года Бруклин Нетс и Кенни Аткинсон договорились о расторжении контракта. Исполняющим обязанности главного тренера «Нетс» стал Жак Вон.

Предсезонка 
Предсезонная подготовка клубов к регулярному чемпионату пройдет с 28 сентября по 13 октября 2019 года.

Международные игры 
 «Индиана Пэйсерс» и «Сакраменто Кингз» сыграли 2 предсезонных матча в Индии в Мумбаи 4 и 5 октября 2019 года.
 «Торонто Рэпторс» и «Хьюстон Рокетс» провели 2 предсезонных матча в Японии в Сайтаме 8 и 10 октября 2019 года.
 «Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграли 2 предсезонных матча в Китае: 10 октября в Шанхае и 12 октября в Шэньчжэне.
 «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс» провели предсезонную игру в Канаде в Ванкувере на Роджерс-арене 17 октября 2019 года.

Регулярный сезон 
Регулярный сезон начался 22 октября 2019 года и завершился 14 августа 2020 года.  были сыграны 25 декабря 2019.

По итогам регулярного сезона согласно официальному сайту НБА.

Положение команд

По дивизионам 

Восточная конференция

Западная конференция

По конференциям 

Условные обозначения
 z – Команда получила преимущество домашней площадки на весь плей-офф
 c – Команда получила преимущество домашней площадки в плей-офф конференции
 y – Победитель дивизиона
 x – Команда обеспечила себе место в плей-офф
 * – Лидер дивизиона

Международные игры 
 28 марта 2019 года НБА сообщила, что «Шарлотт Хорнетс» сыграет с «Милуоки Бакс» 24 января 2020 года в Париже на Аккорхотелс арене.
 7 июня 2019 НБА года сообщила, что «Даллас Маверикс», «Детройт Пистонс», «Сан-Антонио Спёрс» и «Финикс Санз» сыграют два матча регулярного сезона в Мехико на . Впервые четыре команды НБА будут играть в Мехико. 12 декабря 2019 года пройдет встреча между «Маверикс» и «Пистонс», 14 декабря 2019 года будет сыгран матч между «Санз» и «Спёрс».

Плей-офф 

Серия игр пост-сезона НБА начнётся 17 августа и завершится финальной серией в начале октября. С первого раунда и до финала НБА серии проводятся по схеме 2-2-1-1-1 до 4-х побед.

Статистика

Индивидуальная

Наивысшие индивидуальные показатели в одной игре

Командная статистика

Награды

Награды по итогам сезона 
Голосование основано на матчах, проведённых с начала регулярного сезона до его приостановки 11 марта.

 Самый ценный игрок финала: Леброн Джеймс (Лос-Анджелес Лейкерс) 

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс)
 Ф Леброн Джеймс (Лос-Анджелес Лейкерс)
 Ц Энтони Дэвис (Лос-Анджелес Лейкерс)
 З Лука Дончич (Даллас Маверикс)
 З Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс)

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Кавай Леонард (Лос-Анджелес Клипперс)
 Ф Паскаль Сиакам (Торонто Рэпторс)
 Ц Никола Йокич (Денвер Наггетс)
 З Крис Пол (Оклахома-Сити Тандер)
 З Дамиан Лиллард (Портленд Трэйл Блэйзерс)

 Третья сборная всех звёзд:
 Ф Джейсон Тэйтум (Бостон Селтикс)
 Ф Джимми Батлер (Майами Хит)
 Ц Руди Гобер (Юта Джаз)
 З Бен Симмонс (Филадельфия-76)
 З Рассел Уэстбрук (Хьюстон Рокетс)

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Ф Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс)
 Ф Энтони Дэвис (Лос-Анджелес Лейкерс)
 Ц Руди Гобер (Юта Джаз)
 З Бен Симмонс (Филадельфия Севенти Сиксерс)
 З Маркус Смарт (Бостон Селтикс) 

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Ф Кавай Леонард (Лос-Анджелес Клипперс)
 Ф Эдрис Адебайо (Майами Хит)
 Ц Брук Лопес (Милуоки Бакс)
 З Патрик Беверли (Лос-Анджелес Клипперс)
 З Эрик Бледсо (Милуоки Бакс)

 Первая сборная новичков:
 З Джа Морант (Мемфис Гриззлис) 
 З Кендрик Нанн (Майами Хит)
 Ф Брэндон Кларк (Мемфис Гриззлис)
 Ф Зайон Уильямсон (Нью-Орлеан Пеликанс)
 Ф Эрик Паскалл (Голден Стэйт Уорриорз)

 Вторая сборная новичков:
 З Тайлер Хирро (Майами Хит)
 З Теренс Дэвис (Торонто Рэпторс)
 З Коби Уайт (Чикаго Буллз)
 Ф Пи Джей Вашингтон (Шарлотт Хорнетс)
 Ф Руй Хатимура (Вашингтон Уизардс)

Игроки недели 
Ниже представлены лучшие игроки по итогам игровой недели регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции.

Игроки месяца 
Ниже представлены лучшие игроки по итогам игрового месяца регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции.

Новички месяца 
Ниже представлены лучшие новички по итогам игрового месяца регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции.

Тренеры месяца 
Ниже представлены лучшие тренеры по итогам игрового месяца регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции.

Награды по итогам рестарта сезона 
 Самый ценный игрок рестарта Дамиан Лиллард (Портленд Трэйл Блэйзерс)

 Первая сборная рестарта:
 Девин Букер (Финикс Санз)
 Лука Дончич (Даллас Маверикс)
 Дамиан Лиллард (Портленд Трэйл Блэйзерс)
 Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс)
 Ти Джей Уоррен (Индиана Пэйсерс)

 Вторая сборная рестарта:
 Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс)
 Кавай Леонард (Лос-Анджелес Клипперс)
 Кристапс Порзингис (Даллас Маверикс)
 Карис Леверт (Бруклин Нетс)
 Майкл Портер (Денвер Наггетс)

 Тренер рестарта Монти Уильямс (Финикс Санз)

Важнейшие события 
 9 июля 2019 года были внесены изменения в правила НБА. С этого сезона у главных тренеров команд будет возможность попросить один повтор для пересмотра решения по спорному эпизоду в матче (челлендж). Для этого тренер должен взять тайм-аут и подать сигнал арбитру матча. Повтор можно попросить для пересмотра решения по личным фолам команды, определения от кого ушёл мяч в аут, правилу голтендинг. Будут введены центры повторов для рассмотрения в режиме реального времени: необходимости засчитывать или не засчитывать точный бросок на последней секунде владения мячом в атаке; для определения значения попадания броска с игры в районе трёхочковой линии (два или три очка) и фола при броске с игры в районе трёхочковой линии (два или три штрафных броска).
 23 октября 2019 года в поединке против «Миннесота Тимбервулвз» Кайри Ирвинг стал первым игроком в истории НБА, который набрал 50 очков в дебютном матче за новую команду.
 23 октября 2019 года в поединке против «Чикаго Буллз» Пи Джей Вашингтон стал первым новичком в истории лиги, который забросил 7 трёхочковых бросков в своём первом матче НБА.
 23 октября 2019 года Грегг Попович стал первым главным тренером в истории НБА, который тренирует одну команду 24 сезона.
 24 октября 2019 года Винс Картер стал первым игроком в истории лиги, который сыграл в 22 сезонах НБА.
 26 октября 2019 года Расселл Уэстбрук в матче против «Нью-Орлеан Пеликанс» сделал 139 трипл-дабл в карьере и стал вторым в списке игроков по количеству трипл-даблов. Он сместил в списке Мэджика Джонсона. Оскар Робертсон с 181 трипл-даблами возглавляет список.
 30 октября 2019 года поединок между «Вашингтон Уизардс» и «Хьюстон Рокетс» в Кэпитал Уан-арена закончился в основное время со счетом 159 на 158 в пользу гостей. Эта игра стала самой результативной в истории НБА (соперники на двоих набрали 317 очков), когда одна команда проиграла другой одно очко. «Уизардс» стал второй командой в истории НБА, которая набрала 158 очков и проиграла матч. Первой командой был «Денвер Наггетс», который уступил 2 ноября 1990 года «Голден Стэйт Уорриорз».
 10 ноября 2019 года матч между «Индиана Пэйсерс» и «Орландо Мэджик» в Эмвей-центре стал первой игрой в истории НБА, когда обе команды на двоих выполнили 11 попыток штрафных бросков. Игроки «Мэджик» ставали 6 раз на линию штрафного броска, а баскетболисты «Пэйсерс» — 5 раз.
 15 ноября 2019 года Майк Конли стал первым игроком в истории НБА, который за 800 сыгранных матчей не получил ни одного технического фола. 13 ноября 2014 Монти Маккатчен (арбитр встречи «Мемфис Гриззлис» против «Сакраменто Кингз») дал Конли технический фол, но он был отменен лигой после пересмотра. На счету Андрея Кириленко было 792 матча НБА без технических фолов.
 20 ноября 2019 Леброн Джеймс стал первым игроком в истории лиги, который оформил трипл-дабл в матчах против каждой из 30 команды НБА.
 27 ноября 2019 Энтони Дэвис в поединке против «Нью-Орлеан Пеликанс» набрал 41 очко. Он стал первым игроком в истории НБА, который набрал 41 очков в матче против своей бывшей команды. До него только три игрока набирали по 39 очков в первых противостояниях против своих бывших одноклубниках.
 10 декабря 2019 в поединке с «Майами Хит» Винс Картер стал пятым игроком в истории НБА, который сыграл 1500 матчей регулярного сезона.
 1 января 2020 умер на 77 году жизни бывший комиссионер НБА Дэвид Стерн.
 4 января 2020 Винс Картер стал первым игроком в истории НБА, который сыграл в четырёх десятилетиях.
 25 января 2020 Леброн Джеймс в матче против «Филадельфия Севенти Сиксерс» набрал 29 очков. Он стал 3-м в списке лучших снайперов с 33655 очками за карьеру. Джеймс подвинул в списке Коби Брайанта.
 26 января 2020 Коби Брайант и его дочь Джанна погибли в авиакатастрофе в Калабасасе в округе Лос-Анджелес. 27 января НБА почтила память Коби Брайанта в начале каждого из всех сыгранных в этот день матчей. Команды, выигравшие стартовый спорный мяч, нарушили правила 24 секунд (время отведенное на атаку), а их соперники нарушили правила 8 секунд (время за которую мяч нужно перевести в передовую зону). Коби выступал на протяжении всей карьеры в НБА под 8 и 24 номерами.
 30 января 2020 Винс Картер сыграл свой 1523 матч в НБА и стал третьим в списке игроков НБА по количеству матчей. Он сместил в нём Дирка Новицки.
 25 июня 2020 года Винс Картер официально завершил игровую карьеру в НБА. Он сыграл 22 сезона в НБА.
 30 июля 2020 года в «пузыре» НБА возобновился регулярный чемпионат. Из-за того, что не все команды принимали участие в завершающей стадии регулярного сезона, а также из-за того, что команды имели разное количество сыгранных матчей на момент приостановки сезона 11 марта 2020 года, это стало первым случаем с сезона 2012/13, когда у команд было разное количество сыгранных матчей по итогам регулярного сезона.
 8 августа 2020 Лука Дончич сделал 17-й трипл-дабл в сезоне, став самым молодым игроком в истории НБА, лидирующим в сезоне по количеству трипл-даблов.
 9 августа 2020 Кармело Энтони в матче против «Филадельфия Севенти Сиксерс» набрал 20 очков. Он стал 15-м в списке лучших снайперов с 26411 очками за карьеру. Кармело подвинул в списке Пола Пирса и Джона Хавличека.
 13 августа 2020 «Сан-Антонио Спёрс» впервые с 1997 года не вышло в плей-офф. 
 17 августа 2020 года Лука Дончич в матче против «Лос-Анджелес Клипперс» стал первым игроком в истории НБА, который в дебютном матче плей-офф набрал 42 очка.
 23 августа 2020 года запасные игроки «Торонто Рэпторс» во встречи против «Бруклин Нетс» в плей-офф установили рекорд. Они стали первыми в истории НБА, которые набрал 100 очков в матче регулярного сезона или плей-офф.
 23 августа 2020 года Донован Митчелл стал четвертым игроком в истории НБА после Уилта Чемберлена, Майкла Джордана и Аллена Айверсона, который набрал 50 очков и более в двух матчах плей-офф одной серии.
 23 августа 2020 года в мачте между «Юта Джаз» и «Денвер Наггетс» Донован Митчелл набрал 51 очко, а на счету Джамала Мюррея было 50 очков. Впервые в плей-офф НБА два игрока разных клубов набрали 50 и более очков в одном матче.
 23 августа 2020 года Лука Дончич в поединке против «Лос-Анджелес Клипперс» сделал трипл-дабл из 43 очков, 17 подборов и 13 передач. Он стал самым молодым игроком в истории НБА на счету которого трипл-дабл с 40 очками в плей-офф. Лука стал самым молодым игроком в истории НБА, который в плей-офф НБА набрал 40 очков и более и забил победный бросок в матче, в котором его команда проигрывала по ходу встречи.
 26 августа 2020 года игроки НБА объявили бойкот игр плей-офф из-за стрельбы полицейских в  в городе Кеноше штат Висконсин. Афроамериканца Джейкоба Блейка ранили в спину, когда он садился автомобиль, в котором были его дети. Игроки протестовали против насилия полицейских в отношении афроамериканцев. Матчи плей-офф, которые должны были сыграны 26 августа, не состоялись.
 27 августа 2020 года в поддержку игроков, бойкотировавших матчи, судьи НБА устроили шествие в Орландо в знак протеста против расизма и жестокости полиции. В этот же день утром игроки проголосовали за возобновление матчей плей-офф. 27 августа игры плей-офф не состоятся, в этот же день прошла видеоконференция между НБА, Советом управляющих НБА и игроками. Ориентировочно игры возобновляться в пятницу или субботу. На видеоконференции удалось убедить игроков возобновить игры плей-офф 29 августа.
 28 августа 2020 года по итогом видеоконференции НБА и профсоюз игроков НБА выпустили совместное заявление. В нем было зафиксировано: создание коалиции за социальную справедливость из игроков, тренеров, руководства команд; на аренах команд НБА должны быть организованы избирательные участки или арены должны использоваться для целей выборов; производства и распространение социальной рекламе о выборах во время матчей плей-офф.
 4 сентября 2020 года в поединке между «Майами Хит» и «Милуоки Бакс» установлен рекорд НБА в плей-офф. В четвертой четверти матча игроки «Майами» набрали 40 очков, баскетболисты «Милуоки» записали на свой счет 13 очков. 27 очков – наибольшая разница в счете в четвертой четверти в истории плей-офф НБА.
 8 сентября 2020 2019 года Леброн Джеймс в поединке против «Хьюстон Рокетс» стал первым игроком в истории НБА, который выиграл 162 матче плей-офф.
 13 сентября 2020 года «Денвер Наггетс» стал первой командой в истории плей-офф НБА, которая сыграет седьмой матч в четырех сериях плей-офф подряд.
 15 сентября 2020 года «Денвер Наггетс» стал первой командой в истории НБА, которая сумела выиграть подряд две серии одного розыгрыша плей-офф, уступая в каждой серии по ходу один три.
 15 сентября 2020 года «Лос-Анджелес Клипперс» стал первой командой в истории НБА, которая за 50 лет своего существования ни разу не выходила в финал конференции. «Клипперс» установили антирекорд не только НБА, но и НХЛ, НФЛ, МЛБ.
 16 сентября 2020 года Леброн Джеймс стал первым игроком в истории НБА, которого включили в сборную всех звёзд НБА 16 раз. Леброн является единственным игроком в НБА, который вошёл в первую сборную звёзд 13 раз.
 18 сентября 2020 года Яннис Адетокунбо стал третьим игроком в истории НБА после Майкла Джордана и Хаким Оладжьювона, который в одном сезоне НБА выиграл награды самый ценный игрок и лучший оборонительный игрок.
 11 октября 2020 Леброн Джеймс стал первым игроком в истории НБА, который сыграл в 260 матчах плей-офф.

Приостановка сезона из-за коронавирусной инфекции

Приостановка матчей 
11 марта 2020 года НБА сообщила, что приостановила матчи регулярного сезона из-за обнаружения у одного игрока «Юта Джаз» коронавирусной инфекции COVID-19. Команды, которые играли в конце февраля и в начале марта с «Ютой», будут помещены на карантин на 2 недели.

На следующий день Адам Сильвер сообщил, что сезон приостановлен минимум на 30 дней и будет возобновлен, когда станет безопасно для зрителей, игроков, тренеров, судей, персонала. Игроки команд могут индивидуально тренироваться. Командные и групповые тренировки временно запрещены.

16 марта 2020 года Эдриан Воджнаровски из ESPN.com сообщил, что сезон может быть возобновлен в середине или конце июня. Первые матчи в июне могут пройти без зрителей.

С 19 марта 2020 года команды должны закрыть свои тренировочные базы и объекты для игроков и персонала. Баскетболистам запрещается тренироваться в общественных фитнес центрах, спортивных залах и тренировочных базах образовательных учреждений. Если игрок желает проводить тренировку в домашних условиях, то клуб может предоставить ему тренировочный инвентарь. Баскетболистам запрещается покидать территорию Северной Америки. Им также рекомендовано без надобности покидать свои квартиры и дома.

6 апреля 2020 года Адам Сильвер заявил, что до начала мая лига не будет принимать решение о продолжении или отмены сезона 2019/2020. Дата принятия решения о сезоне может быть перенесена с 1 мая на другой более поздний срок.

Последствия приостановки 
Из-за приостановки матчей НБА несет финансовые потери. Лига может потерять деньги из-за отмены сезона или проведения матчей без зрителей, продаже маек игроков и атрибутике. Снижение дохода скажется на потолке заработной платы на следующий сезон и доли игроков от доходов по баскетбольным операциям. Для финансирования текущих расходов НБА увеличила кредитную линию с 650 миллионов долларов до 1,2 миллиарда.

Игроки НБА могут потерять часть заработной платы из-за коронавирусной инфекции. В соответствии с коллективным соглашением лига может не платить баскетболистам 1,08 процентов заработной платы за каждый отмененный матч из-за войны или эпидемии. По состоянию на 21 марта 2020 года все несыгранные поединки перенесены, а не отменены.

17 апреля 2020 года профсоюз игроков НБА и лига договорились о снижении заработной платы баскетболистов на 25 процентов с мая 2020 года.

Игроки, заражённые коронавирусом 

11 марта у игрока «Юта Джаз» Руди Гобер была обнаружена коронавирусная инфекция. 12 марта стало известно, что у другого баскетболиста «Джаз» Донована Митчелла был выявлен положительный тест на COVID-19.

14 марта у игрока «Детройт Пистонс» Кристиана Вуда была обнаружена коронавирусная инфекция.

17 марта у четверых игроков «Бруклин Нетс», включая Кевина Дюранта, была обнаружена коронавирусная инфекция. 19 марта стало известно, что у двух игроков «Лос-Анджелес Лейкерс» обнаружен коронавирус COVID-19.

19 марта «Денвер Наггетс» и «Филадельфия Севенти Сиксерс» сообщили, что у одного и трёх сотрудников организации соответственно обнаружили коронавирусную инфекцию. В настоящее время неизвестно если среди этих сотрудников игроки.

19 марта игрок «Бостон Селтикс» Маркус Смарт сообщил, что получил положительный тест на COVID-19.

28 марта у владельца «Нью-Йорк Никс» Джеймса Долана обнаружен коронавирус COVID-19.

23 июня стало известно, что у Николы Йокича из «Денвер Наггетс» обнаружена коронавирусная инфекция. Йокич контактировал с зараженным человеком в начале июня в Сербии. Никола и его клуб публично не признали, что у игрока был положительный тест на COVID-19.

24 июня у игрока «Индиана Пэйсерс» Малкольма Брогдона обнаружен коронавирус COVID-19.

24 июня Алексей Лень, Джабари Паркер и Бадди Хилд, представляющие команду «Сакраменто Кингз», получили положительный тест на COVID-19.

25 июня у игрока «Майами Хит» Деррика Джонса обнаружен коронавирус COVID-19.

29 июня у игроков в «Бруклин Нетс» Спенсера Динвидди и Деандре Джордана была обнаружена коронавирусная инфекция.

30 июня стало известно, что 3 игрока «Нью-Орлеан Пеликанс» получили положительный тест на COVID-19.

4 июля у Лэндри Шэмета, представляющего «Лос-Анджелес Клипперс», обнаружен коронавирус COVID-19.

7 июля у игрока «Бруклин Нетс» Торина Принса была обнаружена коронавирусная инфекция.

13 июля Расселл Уэстбрук сообщил, что получил положительный тест на COVID-19. Игрок надеется присоединится к «Хьюстон Рокетс» в Орландо, чтобы принять участие в возобновлении сезона.

14 июля стало известно, что Харрисона Барнса обнаружен коронавирус COVID-19. Игрок «Сакраменто Кингз» болеет без симптомов и хочет присоединится к своей команде в Орландо после выздоровления.

14 июля у Майкла Бизли, проходившего карантин в Орландо, выявлен положительный тест на COVID-19.

17 июля стало известно, что Эрик Бледсо, представляющий «Милуоки Бакс», обнаружена коронавирусная инфекция. Игрок хочет присоединится к своей команде в Орландо после выздоровления.

20 июля Пэт Коннотон сообщил, что получил положительный тест на COVID-19. Игрок надеется присоединится к «Милуоки Бакс» в Орландо, чтобы принять участие в возобновлении сезона.

23 июля стало известно, что Арон Бэйнс и Рики Рубио, представляющие «Финикс Санз», переболели коронавирусной инфекцией. Рубио уже присоединился к клубу в Орландо, Бэйнс планирует поехать в Флориду после соблюдения медицинского протокола НБА.

С 22 июня 2020 года игроки НБА, тренерские штабы и персонал клубов тестируются на COVID-19. 23 июня прошли тесты среди 302 баскетболистов, из них у 16 игроков была выявлена коронавирусная инфекция.

В период с 24 по 29 июня тестировались 344 баскетболиста, 9 игроков из числа тестируемых получили положительный тест на COVID-19. 884 сотрудника команд НБА проверялись на COVID-19 в период с 23 по 29 июня, у 10 сотрудников была выявлена коронавирусная инфекция.

С 1 июля 19 баскетболистов сдали положительный тест на COVID-19. Все они находятся на домашних рынках команд НБА. С 7 июля тестирования на COVID-19 проводится в Орландо. Было протестировано 322 игрока. У 2 баскетболистов была выявлена коронавирусная инфекция. Зараженные игроки находятся в карантине.

После 13 июля 346 игроков тестировались на COVID-19 в Орландо. Новых случаев заражения не выявлено.

Между 20 и 29 июля 344 игрока тестировались на COVID-19 в Орландо. Подтвержденных положительных тестов не выявлено.

Между 30 июля и 5 августа тест на COVID-19 в Орландо сдали 343 игрока. Новых случаев заражения не выявлено.

Между 5 и 12 августа 342 игрока тестировались на COVID-19 в Орландо. Подтвержденных положительных тестов не выявлено.

Между 12 и 19 августа тест на COVID-19 в Орландо сдали 341 игрока. Новых случаев заражения не выявлено.

Возобновление сезона 
С 8 мая 2020 года НБА может разрешить открыть тренировочные базы и объекты клубам только для индивидуальных тренировок игроков в штатах и городах, где исполнительные органы власти ослабили ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции. Одновременно на тренировочном объекте клуба могут находиться не более 4 игроков, а на самой тренировке не могут присутствовать ни главный тренер команды, ни его помощники. Лига будет помогать находить альтернативные места тренировок командам, которые базируются в штатах и городах, где действуют ограничения из-за коронавируса.

23 мая 2020 года стало известно о переговорах между НБА и Уолт Дисней Компани о возобновлении сезона НБА в Орландо (штат Флорида) в июле 2020 года.

4 июня 2020 года Совет управляющих НБА утвердил плана возобновления сезона. 31 июля 2020 года регулярный сезон возобновится в Орландо. В нем примут участие 22 команды: по 8 лучших команд каждой конференции плюс 6 команд, которые отстают на 6 побед от 8 места каждой конференции. В Орландо сыграют 9 команд Восточной конференции и 13 клубов из Западной конференции. Каждая команда сыграет 8 матчей регулярного сезона. 7 лучших команд каждой конференции автоматически выходят в плей-офф. 8 лучшая команда каждой конференции автоматически выходит в плей-офф, если опережает команду на 9 месте на 4,5 победы. Если 8 команда опережает команду на 9 месте на 4 победы и меньше, то обе команды сыграют турнир за выход в плей-офф. Плей-офф и финал НБА пройдут в традиционном формате из 7 матчей до 4 побед. Лотерея драфта состоится 15 августа, а драфт назначен на 15 октября.

5 июня 2020 года профсоюз игроков одобрил рестарт сезона.

16 июня 2020 года НБА разослала план возобновления сезона игрокам и командам. С 22 июня 2020 года будет проводиться тестирование игроков на коронавирус. Баскетболистам, которые откажутся играть во Флориде, не будет выплачена заработная плата за 8 матчей без каких-либо других юридических последствий. С 1 июля индивидуальные тренировки игроков станут обязательными, а командные занятия будут запрещены. С 7 по 9 июля 2020 года команды должны прибыть в Орландо. Состав делегации каждого клуба не должен превышать 35 человек. В день прибытия каждую команду протестируют на коронавирус и отправят на карантин, на следующий день после прибытия повторят тестирование. Если оба теста окажутся отрицательными, то игроки и тренеры каждой команды покидают карантин. После тестирования с 11 июля будет разрешены командные тренировки. В период с 22 по 29 июля каждая команда сыграет 3 товарищеских матча. Игрокам не рекомендуется покидать место возобновления сезона без разрешения.

26 июня 2020 года НБА и профсоюз игроков НБА утвердили комплексный (детализированный) план возобновления сезона. Все оставшиеся игры сезона пройдут в Орландо на территории, принадележащей Уолт Дисней Компани, без зрителей. В этот же день НБА опубликовала расписание матчей рестарта сезона. В каждый игровой день будет максимум 7 матчей, из которых 2 встречи покажут по национальному телевидению США. Каждая команда будет 4 раза номинальными хозяевами площадки и проведет 4 гостевых игры.

4 июля 2020 года НБА опубликовало расписания товарищеских матчей перед возобновлением сезона в Орландо. Каждая команда в период с 22 по 28 июля 2020 года сыграет по 3 матча.

Примечания

Ссылки 
 

НБА по сезонам
НБА в сезоне 2019/2020
Спортивные соревнования, отложенные из-за пандемии COVID-19